Casa das Alianças é uma joalharia brasileira e uma das principais varejistas no segmento de alianças. Foi fundada em 1974 por Israel Aparecido da Silva em São Paulo e emprega mais de 650 pessoas.

Atualmente, possui 64 lojas físicas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Ligações externas 
 https://www.casadasaliancas.com.br/institucional/quem-somos

Empresas fundadas em 1974
Empresas de São Paulo (cidade)
Joalherias do Brasil